św. Innocenty I (zm. 417) – papież
 św. Innocenty od Niepokalanego Poczęcia (1887-1934) – hiszpański pasjonista, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Innocenty